USS England ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS England (DE-635)
 USS England (DLG-22)